El 30 de abril de 1995 se llevó a cabo la Triplemanía III en el Salón Río Nilo de Tonalá, Jalisco, donde se llevaría a cabo el encuentro por los campeonatos de la IWA y de la UWA que estaban en poder de Cien Caras y Mascada año 2000 y los disputarían ante Konnan y el Perro Aguayo, resultando ganador el de Lagos de Moreno, Jalisco. Fuerza Guerrera y su vástago retendrían los cinturones nacionales de parejas ante el Hijo del Santo y Rey Misterio Jr, mientras que Psicosis retuvo el cinturón mundial wélter UWA ante Octagòn. “Las Gemas del Ring” (Zafiro, Diamante y Brillante) derrotaron a Karloff Lagarde Jr, Perro Silva y Mr. Cóndor.

Resultado 

 Los Gemas (Zafiro, Brillante, Diamante) derrotaron a Perro Silva, Karloff Lagarde Jr. y Mr. Cóndor (9:39) 
 Diamante derrotó a Cóndor por cuenta de tres.

 Tony Arce, Vulcano, Rocco Valente, May Flowers y Pimpinela Escarlata derrotaron a Power Raiders (9:37) en un encuentro de eliminatoria.
 Vulcano derrotó a Raider Rojo por cuenta de tres (9:37).

 Torerito, Super Muñequito, Octagoncito y Mascarita Sagrada derrotaron a Fuercita Guerrera, La Parkita, Espectrito 1 y 2 (9:32) 
 Muñequito derrotó a Espectrito 1 por cuenta de tres.

 Juventud Guerrera derrotó a El Hijo de Perro Aguayo (8:04) en un encuentro a reglas olímpicas.

 El Hijo del Santo, Octagón, Rey Misterio Jr. y La Parka derrotaron a Pentagon, Blue Panther, Psicosis, & Fuerza Guerrera (19:58) en tres caídas.
 Santo derrotó a Psicosis y Octagon a Guerrera por cuenta de tres.
 Pentagon derrotó a Octagon por cuenta de tres.
 Santo derrotó a Panther y Misterio a Pentagon por cuenta de tres (19:58).

 UWA Campeón Peso Pesado Cien Caras y IWC Campeón Peso Pesado Máscara Año 2000 derrotaron a Perro Aguayo y Konnan (27:39) en tres caídas donde los títulos estaban en juego, en la última caída.
 Aguayo tuvo cuenta de tres y Konnan fue derrotado por rendición.
 Aguayo tuvo cuenta de tres a 2000, Caras puso espaldas planas a Aguayo, and Konnan derrotó a Caras por rendición.
 Konnan puso espaldas planas a Caras, 2000 tuvo cuenta de tres a Konnan y Aguayo fue descalificado (27:39).

 Winners derrotó a Marabunta (23:26) en tres caídas en un encuentro máscara contra máscara.
 Marabunta derrotó a Winners por rendición.
 Winners derrotó a Marabunta por cuenta de tres.
 Winners derrotó a Marabunta por rendición (23:26).

Comentaristas 
 Arturo Rivera "El Rudo"
 Andrés Maroñas Escobar

Triplemanía